Saint-Lô Agglo ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté d’agglomération im Département Manche in der Region Normandie. Der Gemeindeverband wurde am 1. Januar 2017 gegründet und umfasst 61 Gemeinden (Stand: 1. Januar 2019). Der Verwaltungssitz befindet sich in der Stadt Saint-Lô.

Historische Entwicklung 
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen
 Saint-Lô Agglo (vor 2017) und
 Communauté de communes de Canisy.
Trotz der Namensgleichheit mit einer der Vorgängerorganisationen handelt es sich um eine Neugründungen mit anderer Rechtspersönlichkeit.

Am 1. Januar 2018 wurden die Gemeinden Le Hommet-d’Arthenay und Pont-Hébert zur Commune nouvelle Pont-Hébert zusammengeschlossen.

Mit Wirkung vom 1. Januar 2019 gingen die ehemaligen Gemeinden Le Mesnil-Herman und Soulles und die ehemalige Commune nouvelle Bourgvallées in die gleichnamige Commune nouvelle Bourgvallées auf. Dadurch verringerte sich die Anzahl der Mitgliedsgemeinden auf 61.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Communauté d’agglomération in der Normandie
Gemeindeverband im Département Manche
Gegründet 2017